A Temporada da Superfund World Series de 2003 foi disputada em 9 pistas/18 provas. Neste ano, todas as equipes utilizaram chassis Dallara (Dallara SN01) e motores Nissan (Nissan VQ). O vencedor foi o francês Franck Montagny, da equipe Gabord Competición.

Foram usadas para a disputa da temporada as pistas de Jarama (duas rodadas duplas), Zolder, Magny-Cours, Monza, Lausitzring, Spielberg, Montmeló e Valencia.

Equipes e pilotos

Classificação

Pilotos

Equipes 

Temporadas de World Series by Nissan